Pantaleón e le visitatrici (Pantaleón y las visitadoras) – romanzo di Mario Vargas Llosa del 1973
 Pantaléon y las visitadoras – film del 1975 diretto da José María Gutiérrez Santos e Mario Vargas Llosa
 Pantaleón e le visitatrici (Pantaleón y las visitadoras) – film del 1999 diretto da Francisco José Lombardi